Чемпионат Уэльса по футболу 2013/2014 — 22-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 23 августа 2013 и закончится в мае 2014. Чемпионский титул защищает клуб «Нью-Сейнтс».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Ссылки 
 Официальный сайт

2013/2014
Уэльс